Sandbjerg kan henvise til flere stednavne i Danmark og Sydslesvig:
 Sandbjerg (Birkerød Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Birkerød Sogn
 Sandbjerg (Flensborg) - en bydel i Flensborg
 Sandbjerg (Harte Sogn) – en bebyggelse i Harte Sogn
 Sandbjerg (Løjtofte Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Løjtofte Sogn
 Sandbjerg (Sundeved) – en bebyggelse og et ejerlav i Sottrup Sogn
 Sandbjerg (Stenstrup Sogn) – en bebyggelse i Stenstrup Sogn
 Sandbjerg Gods